San Luis del Palmar (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
San Luis del Palmar (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes